Bijapur (zamindari), principat tributari del tipus zamindari, al tahsil de Bargarh, Províncies Centrals, Índia 
 Bijapur (Karnataka), ciutat de l'Índia a l'estat de Karnataka, districte de Bijapur 
 Districte de Bijapur, districte de Karnataka (Índia)
 Sultanat de Bijapur, estat de l'Índia que va existir del 1489 al 1686
 Bijapur o Utal